Во время конфликтов, которые привели к индо-пакистанской войне 1965 года, Зульфикар Али Бхутто (тогда министр иностранных дел) заявил: 

Эмбарго, введённые большинством экономических партнёров Пакистана, удалось пережить в том числе благодаря помощи от Саудовской Аравии. В рамках программы поддержки ядерных испытаний в Пакистан бесплатно поступало до 50 000 баррелей нефти в день.

Хронология

См. также 
 Проект-706
 Чагай-I
 Ядерная доктрина Пакистана

Примечания

Источники 
 Фонд NTI: Обзор по Пакистану
 Фонд NTI: Обзор по Пакистану — Ядерное оружие:
 С. М. Хмелинец «Ядерная программа Исламской Республики Пакистан»
 Ракетно-ядерная программа Пакистана

Ядерные испытания
Ядерная программа Пакистана
Наука в Пакистане

Экономика Пакистана
Политика Пакистана